Titius ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Titius (1864–1936), deutscher evangelischer Theologe
 Christoph Titius (1641–1703), deutscher evangelischer Theologe und Dichter  
 David Titius (1619–1679), lutherischer Theologe und Prediger
 Gerhard Titius (1620–1681), deutscher evangelischer Theologe  
 Gottlieb Gerhard Titius (auch: Tietz; 1661–1714), deutscher Rechtswissenschaftler und Rektor der Universität Leipzig
 Johann Daniel Titius (1729–1796), deutscher Astronom, Physiker und Biologe
 Karl Heinrich Titius (1744–1813), deutscher Arzt, Mineraloge und Zoologe
 Kaspar Titius (1570–1648), deutscher evangelischer Theologe 
 Martin Titius (1586–1635), deutscher evangelischer Theologe  
 Salomo Konstantin Titius (1766–1801), deutscher Mediziner
 Simon Titius (auch: Ditz, Tityus; 1521–1576), deutscher Mediziner und Physiker
 Wolfgang Titius (* 1952), deutscher Sanitätsoffizier (Admiralarzt); seit 2011 Chefarzt des Bundeswehrkrankenhauses Berlin
 Zacharias Titius (1683–1736), deutscher evangelischer Theologe und Dichter 

sowie der Name von
 Lucius Fadius Cornutus Titius Messianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Titius Mansuetus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Titius Optatus, antiker römischer Goldschmied
 Marcus Titius Tiberius Barbius Titianus, römischer Centurio (Kaiserzeit)

Titius steht ebenfalls für:
 (1998) Titius, der Name eines Asteroiden
 Titius (Mondkrater), ein nach Johann Daniel Titius benannter Mondkrater

Siehe auch:
 Titier, ein Gentilname des römischen Geschlechts
 Titius-Bode-Reihe